Příjmení Hanks nese více různých osobností:

 Colin Hanks (* 1977) – americký herec
 Jim Hanks (* 1961) – americký herec
 Tom Hanks (* 1956) – americký filmový herec, režisér a producent